Игорь Тихоми́ров:
 Тихомиров, Игорь Рувимович (род. 1961) — советский и российский бас-гитарист, звукорежиссёр, участник групп «Кино» и «ДДТ».
 Тихомиров, Игорь Сергеевич (род. 1963) — советский и канадский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.